III. arméfördelningen kan syfta på:

 III. arméfördelningen (1893–1927) – en tidigare arméfördelning inom svenska armén
 III. arméfördelningen (1937–1942) – en tidigare arméfördelning inom svenska armén
 III. arméfördelningen – en tidigare arméfördelning inom svenska armén 1941–1997, se Västra arméfördelningen